De wereldkampioenschappen wielrennen 2016 werden van 9 tot en met 16 oktober 2016 georganiseerd in de Qatarese hoofdstad Doha. Het parcours lag voornamelijk op en rond het kunstmatige eiland The Pearl.

In tegenstelling tot andere jaren was de ploegentijdrit niet meer verplicht voor World Tour-teams en werden er ook geen punten uitgereikt. Als gevolg hiervan verschenen niet alle ploegen aan de start. BMC Racing Team en Etixx-Quick Step, de twee belangrijkste kandidaten voor de titel, waren er wel.

Vooraf en tijdens de WK was er veel kritiek op de keuze voor Qatar als gastheer. Het zou er te heet zijn en er was een gebrek aan publieke belangstelling. UCI-baas Brian Cookson bleef achter het besluit staan en claimde dat er door het WK in Qatar veel geld in de wielersport gestoken werd.

Programma

Resultaten

Ploegentijdrit

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Externe links 
  Officiële website

2016
Wielrennen in 2016
Wielersport in Qatar
Wielrennen